Funcke är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arthur Lewin-Funcke (1866–1937), tysk skulptör
 Doris Funcke (1942–2020), svensk skådespelare och bildkonstnär
 Karin Funke (född 1971), svensk mångkampare
 Nils Funcke (född 1953), svensk journalist, författare och publicist
 Otto Funcke (1836–1910), tysk teolog

Se även 
 Funke, Fünke
 Funcken 
 Funck
 Funk

Tyska efternamn